28. Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne w biegach przełajowych, które odbyły się 11 grudnia 2022 roku w Parku La Mandria nieopodal Turynu.

Program 
Źródło: piemonte22results.european-athletics.com.

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Mieszane

Rezultaty

Seniorki

Seniorzy

Klasyfikacja medalowa 
Źródło: piemonte22results.european-athletics.com.

Uwagi

Przypisy 

2022
Lekkoatletyka we Włoszech
Sport w Turynie
2022 we Włoszech
2022 w lekkoatletyce